Darjes ist der Familienname folgender Personen:

 Hille Darjes (1943–2018), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Joachim Georg Darjes (1714–1791), lutherischer Pfarrer, sowie Jurist, Philosoph, Eklektiker, Ökonom, Aufklärer, Universitätslehrer
 Ulrich Darjes (1788–1864), deutscher Befreiungskämpfer und lutherischer Geistlicher